Мос (; ) — многозначный термин.

Топоним 
 Мос — кадастровая община в Австрии, в земле Штирия.
 Мос — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Мос — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Мос — город и муниципалитет в Испании.
 МОС — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 МОС — посёлок в составе города Магнитогорск Челябинской области.

Фамилия 
 Мос, Хайнрих (1895—1976) — немецкий фехтовальщик, призёр чемпионатов мира.

Двойная фамилия
 Мос-Фьеттерстрём, Мярта (1873—1941) — шведская художница по текстилю.

Другое 
 Металлоорганические соединения — химические соединения, в молекулах которых существует связь атома металла с атомом/атомами углерода.
 МОС — операционная система для СМ ЭВМ, клон Unix.

См. также 
 Мосс